

Geografia 
Kaira North e Kaira South – circoscrizioni elettorali delle città indiana di Bombay

Letteratura 
Kaira (Pale Saint) – romanzo di Eric Van Lustbader del 1999.

Persone 
Kaira Gong – cantante singaporiana (1981-  )
Kikou Kaira – pilota di Formula 2000 giapponese

Zoologia 
Kaira – genere di ragni della famiglia Araneidae.